Utsikt från en bro kan syfta på

 Utsikt från en bro (teaterpjäs) – av Arthur Miller (original: "A View from the Bridge")
 Utsikt från en bro (film) – baserad på pjäsen
 Utsikt från en bro (sång) – med text av Karl Gerhard på en melodi av Charles Trenet ("Les Chansons De La Nuit")